Глушица — название географических объектов.

Административная единица 
 Глушица — городско-сельская гмина (волость) в Валбжихском повяте Нижнесилезского воеводства Польши.

Населённые пункты

Польша 
 Глушица — город в Валбжихском повяте Нижнесилезского воеводства.

Белоруссия 
 Глушица — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Глушица — посёлок в Староруднянском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Глушица — посёлок в Новомарковичском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Глушица — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Глушица — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Глушица — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Глушица — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Глушица — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Глушица — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области.

Украина 
 Глушица — село в Сарненском районе Ровненской области.

Водные объекты 
 Глушица — протока реки Кострома в Костромской области.
 Глушица (приток Иртыша) — река в Тюменской области.
 Глушица (приток Летки) — река в Республике Коми.
 Глушица (приток Полисти) — река в Новгородской области.
 Глушица (приток Сухоны) — река в Вологодской области.
 Боровенка (приток Черёхи) — река в Псковской области.
 Глушица (приток Десны) — река в Черниговской области.

См. также 
 Глушица 2 — хутор в Островецком районе Гродненской области Белоруссии.
 Большая Глушица
 Верхняя Глушица

Примечания